Ремовка — топоним:

 Ремовка — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Ремовка — село в Лубенском районе Полтавской области.
Ремовка — река в Казахстане.